Eredivisie (mannenhandbal) 1982/83
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 1982/83